Adrian Mannarino (Soisy-sous-Montmorency, 29 juni 1988) is een Franse tennisspeler. Hij stond op 1 november 2020 voor de tiende maal in de finale van een ATP toernooi, maar ging slechts één keer met de hoofdprijs aan de haal. Hij heeft dertien challengers in het enkelspel op zijn naam staan. Zowel in 2017 als in 2018 haalde hij de finale van het ATP-toernooi van Antalya, om vervolgens een week later de vierde ronde op Wimbledon te halen. Eerder haalde hij in 2013 al eens de vierde ronde op dit grandslam, zijn beste prestaties op dit niveau. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was plaats 22.

Palmares enkelspel

Palmares dubbelspel

Resultaten grote toernooien

Enkelspel

Dubbelspel

Externe links 

Frans tennisser